Caruthers ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Caruthers (1864–1911), US-amerikanischer Baseballspieler
 Dontay Caruthers (* 1995), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ed Caruthers (* 1945), US-amerikanischer Leichtathlet
 Jimmy Caruthers (1945–1975), US-amerikanischer Rennfahrer
 Marvin H. Caruthers (* 1940), US-amerikanischer Biochemiker
 Robert L. Caruthers (1800–1882), US-amerikanischer Politiker
 Samuel Caruthers (1820–1860), US-amerikanischer Politiker

Caruthers bezeichnet außerdem:

 Caruthers (Kalifornien), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:

 Carruthers